Ниш — многозначный термин.

 Ниш — город в Сербии.
  — югославский паром затонувший на Дунае 9 сентября 1952 года (погибло 126 человек).
 НИШ — Назарбаев Интеллектуальные школы (в Казахстане).

Примечания